Котенёв — русская фамилия; имеет женскую форму Котенёва.

Известные носители 
 Котенёв, Анатолий Владимирович (род. 1958) — советский и белорусский актёр.
 Котенёв, Владимир Владимирович (1930—1983) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Гайане (1976—1981).
 Котенёв, Владимир Владимирович (род. 1957) — российский дипломат, посол России в Германии (2004—2010).